Ivanovka kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 İvanovka, ort, Ismajylly,

Kirgizistan 

 Ivanovka (distriktshuvudort), Tjüj, Ysyk-Atinskij Rajon, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar